Bojong Wetan (Bojong)
 Bojong Wetan (Jamblang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing